Richard Challoner (1691–1781) – angielski biskup katolicki
 Richard Chaloner (1856–1937) – brytyjski polityk i arystokrata, parlamentarzysta z Westbury i Abercromby, 1. baron Gisborough
 Richard Chaloner (ur. 1927) – brytyjski arystokrata, 3. baron Gisborough